El término Aizen puede referirse a:

El dios Aizen Myō-ō de la religión budista Shingon de Japón.
Sōsuke Aizen, personaje del manga/anime Bleach.
Erez Aizen, miembro de la banda musical israelí Infected Mushroom.